Paraarthrocladium är ett släkte av svampar. Paraarthrocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraarthrocladium